Kunstgymnasium steht für:

 Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz
 Čiurlionis-Kunstgymnasium Vilnius, siehe Nationale Mikalojus-Konstantinas-Čiurlionis-Kunstschule
 Kunstgymnasium Kaunas
 Eduardas-Balsys-Kunstgymnasium Klaipėda
 Gyeonggi Kunstgymnasium